Queen Anne kan syfta på:

 Queen Anne – drottning på brittiska öarna 1707–1714, se Anna av Storbritannien
 Queen Anne-stil – en eklektisk stil inom arkitektur och inredning i Storbritannien, Australien och USA från andra halvan av 1800-talet
 Queen Anne, Maryland – en kommun (town) i Queen Anne's County, och Talbot County i USA
 Queen Anne Marsh – en sumpmark i Nova Scotia
 Queen Anne Press – ett förlag

Se även
 Queen Anne Point – flera